Rehwald ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rehwald (1903–1981), sudetendeutscher Parteifunktionär (DSAP) und Journalist
 Gerhard Rehwald (* 1929), deutscher Militärmediziner und Generalleutnant der Nationalen Volksarmee (NVA)